Biografies:
 Sant Basili el vell (Cesarea, s. III - c. 350) 
 Sant Basili el jove (? - Constantinoble, 952), anacoreta de la rodalia de Constantinoble 
 Sant Basili màrtir (? - Constantinoble, 767) mort per la seva oposició a la iconoclàstia decretada per l'emperador.
 Sant Basili d'Aix, bisbe d'Ais de Provença al  venerat com a sant per l'Església catòlica 
 Sant Basili d'Ancira (? - Ancira, 362), prevere d'Ancira (actual Ankara, Turquia). La seva festa se celebra el 22 de març 
 Sant Basili d'Amàsia. (Àsia Menor, s. III - Amàsia, 321/324), bisbe d'Amàsia del Pont
 Sant Basili de Bolonya (? - 355), bisbe de Bolonya consagrat pel papa Sant Silvestre cap al 330 
 Sant Basili de Braga llegendari bisbe catòlic de Braga (Portugal) entre l'any 65 i 90
 Sant Basili de Cesarea, conegut també com a Basili el gran
 Sant Basili de Constantinoble (Decàpolis, Palestina,  - c. 750), monjo basilià
 Sant Basili del Quersonès, màrtir del 
 Miscel·lània:
 Litúrgia de Sant Basili, manuscrit
 Orde de Sant Basili.
 Regla de sant Basili